Натуральне число 1436
 1436 рік до нашої ери
 1436 рік нашої ери